collum – segment szyjny wijów
 collum – szyja owadów
 collum – część genitaliów samców pcheł

Przypisy